Залмоксис (), или Замолксис (), также Салмоксис (), Самолксис () — полумифический социальный и религиозный реформатор, которого геты почитали как единственного бога. Согласно Геродоту геты — «самые отважные из фракийцев и самые справедливые. Они считают себя бессмертными», потому что «согласно их вере, они не умирают, а отправляются после смерти к Залмоксису — их богу (даймону), — которого некоторые отождествляют с Гебелейзисом».

Характерные элементы культа 
Наиболее характерные элементы культа Залмоксиса (андреон и пиры, оккультация в «подземном жилище» и эпифания через четыре года, «обретение бессмертия» души и учение о счастливой жизни в загробном мире) приближают его к мистериям.

Геродот пишет: «Каждые пять лет геты посылают к Залмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу всё, в чём они нуждаются в данное время. Посылают же вестника они так. Выстроившись в ряд, одни держат наготове три метательных копья, другие же хватают вестника к Салмоксису за руки и за ноги и затем подбрасывают в воздух, так, что он падает на копья. Если он умирает, пронзённый копьями, то это считается знаком божьей милости, если же нет, то обвиняют самого вестника. Его объявляют злодеем, а к богу отправляют затем другого человека. Тем не менее поручения ему дают ещё при жизни.»Сцена такого жертвоприношения показывается во французско-румынском фильме «Даки».

Источники от древних учёных 
В платоновском диалоге «Хармид» Сократ описывает свою встречу с одним из знахарей «фракийского правителя Залмоксиса, владеющего мастерством наделять бессмертием», и сообщает: «Этот фракийский врач поведал о том, чему он научился от своего правителя, который был богом. Залмоксис, сообщил врач, учит, что не следует лечить глаза, не вылечив голову, а голову — не обратив внимание на тело, а тело — не оздоровив душу. Поэтому, заключил фракийский лекарь, средство от многих болезней неведомо греческим целителям, поскольку они не обращают внимание на организм в целом».

Платон сообщает ряд ценных подробностей: так Залмоксис, придававший особую важность «душе», был одновременно правителем, целителем и богом.

По мнению автора «Географии» Страбона, Залмоксис был рабом Пифагора, у которого он обучался «некоторым небесным наукам». Залмоксис путешествовал в Египет, в то время известный, как страна магов, и узнал «какие-то вещи» у египтян. Вернувшись на родину, Залмоксису удалось убедить правителя, чтобы тот взял его в советники, поскольку он умел передавать желания богов. Сначала Залмоксис был жрецом самого почитаемого у даков бога, но впоследствии добился, чтобы его самого почитали как бога.

Очевидно, что Страбон в описании Залмоксиса пользовался источниками, недоступными Геродоту. Хотя возможно, что за четыре века культ Залмоксиса претерпел некоторые изменения. Так у Страбона нет никаких намеков на мистериальный характер культа, описанный Геродотом. Другой факт, отсутствующий у Геродота, — это идентификация бога Залмоксиса и его первосвященника.

Нет данных, сохранился ли культ Залмоксиса после завоевания Дакии Римом. Аргументом в пользу того, что этот культ исчез, может служить тот факт, что он был распространён преимущественно в городской среде среди знати, где романизация происходила гораздо быстрее, чем в сельской местности. Поэтому бесполезно искать следы Залмоксиса в более позднем румынском фольклоре.

Исчезнув в дако-римской среде, Залмоксис остался в традициях готов и в очень мифологизированной форме вошёл в западную историографию. Гето-даки сохранились в мифологизированной историографии западного мира, так как многие авторы путали гетов с готами, а даков с датчанами. Они считались мифическими предками германских народов, а позже испанцев. Их «королей и советников» — Залмоксиса и Децинея — запомнили прежде всего как героев-просветителей гетов.
Штриттер И. М., историк, академик Петербургской академии наук, хранитель московского архива коллегии иностранных дел, написал списки известий византийских историков, объясняющие российскую историю древних времен и преселения народов в которых упомянуто, что согласно Феофилакту «…называются они Гетами, которое имя то же самое значило что и Славяне»

Этимология 
Существует несколько вариантов этимологии имени Залмоксис. Порфирий считал, что оно произошло от фракийского «zalmos», что значит «кожа», или «шкура». Это соответствует преданию, по которому, во время рождения Залмоксиса на него была наброшена медвежья шкура. По другой версии этимология имени Залмоксиса восходит к слову «zamol» (земля). Согласно этой версии Залмоксис являлся богом земли и земледелия и, значит, аналогом Фрейра. Однако в скандинавских источниках о Фрейре, чья смерть скрывалась в течение трёх лет по политическим и экономическим причинам, ничего не говорится о его «возвращении» на землю, тогда как оккультация Залмоксиса имела своей целью основание мистерии, что является частью совершенно иного мифоритуального сценария.

Ни версии, основанные на этимологии, ни сравнения с божеством, подобным Фрейру, не доказывают предположения о связи Залмоксиса с загробно-погребальным или земледельческим культом. Залмоксис, в том виде, в котором его почитали гето-даки, не был ни богом земли, ни богом плодородия, ни богом мёртвых.

В культуре 
Имя этого бога упоминается в румынских кинофильмах «Колонна» и «Даки», в котором царь даков Децебал приносит ему в жертву своего сына, согласно древнему закону, требующему сделать это в случае войны.

Источники 

 Геродот «История» IV. 93-96
 Мирча Элиаде «Залмоксис, исчезающий бог», The University of Chicago Press, Чикаго, 1972, стр. 21-75.

Умирающие и воскресающие боги
Мифология даков
Боги по алфавиту
Фракийская религия
Правители Дакии